221e Beveiligingsdivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 221e Kustdivisie - Italiaanse legereenheid